

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Bratków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Bogatynia 
 Bratków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Bratków – część wsi Oziębłów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w  gminie Baćkowice

Zobacz też 
 Bratków Dolny, Bratków Górny